USS North Carolina — название пяти кораблей ВМС США; дано в честь штата Северная Каролина.

 USS North Carolina (1820) — один из девяти парусных линейных кораблей, построенных по решению Конгресса США от 1816 года. Спущен на воду в 1820 году. Продан в 1867 году.
 USS North Carolina (ACR-12) — броненосный крейсер типа «Теннесси». Спущен на воду в 1904 году, продан на слом в 1930.
 USS North Carolina (BB-52) — линейный корабль типа «Саут Дакота». Заложен в 1920 году, однако позднее отменён и разобран на стапеле.
 USS North Carolina (BB-55) — линейный корабль одноимённого типа. Спущен в 1940 году, списан в 1960 году. С 1961 года — корабль-музей.
 USS North Carolina (SSN-777) — четвёртая подводная лодка типа «Вирджиния». Спущена на воду в 2008 году.

См. также 
 CSS North Carolina